Mollia kan syfta på:

 Mollia (djur) – ett släkte av mossdjur
 Mollia (växter) – ett släkte av växter
 Mollia, Italien – en ort och kommun i regionen Piemonte i Italien